Henry Parker (10e baron Morley) (né vers 1480– mort en 1553 ou 1556), pair d'Angleterre et  traducteur
Henry Parker (écrivain) (1604-1652), défenseur et théoricien du parlementarisme
Henry W. Parker (1808-1881), Premier ministre de Nouvelles-Galles du Sud